Celli est un nom de famille italien, porté notamment par :

 Alberto Celli (né en 1985), footballeur saint-marinais.
 Angelo Celli (1857-1914), médecin et zoologiste italien qui étudia la malaria.
 Claudio Maria Celli (né en 1941), archevêque catholique italien.
 Luca Celli (né en 1979), coureur cycliste italien.
 Rose Celli (1895-1982), écrivaine française, romancière, dramaturge et traductrice, connue surtout comme auteure de contes pour enfants.
 Teresa Celli (1923-1999), actrice et chanteuse américaine.

Homonymie de patronyme italien